Parádi Kálmán (1842–1902) zoológus, tanár, filozófiai író
 Parádi Kálmán (1905–1992) erdélyi magyar orvos